In der Tschechischen Republik gibt es zahlreiche Möglichkeiten den alpinen Skisport auszuüben. Die Gebiete konzentrieren sich auf die Grenzgebiete zu Polen.

Viele Orte und Hotels in Tschechien haben kleinere Liftanlagen mit wenigen Liften und Pistenkilometern. Diese "Hausberge" sind hier nicht aufgeführt.

Weblinks 
 Skigebiete in Tschechien auf SnowPlaza.de

Tschechien
!Skigebiete in Tschechien
!Skigebiete
Tourismus (Tschechien)
!Skigebiete